Ацетальдегиддегидрогеназа — фермент, находящийся в печени человека и катализирующий окисление ацетальдегида СH3СHO до уксусной кислоты CH3COOH.

Применение 
Многие препараты для лечения алкоголизма ингибируют (замедляют) действие этого фермента в печени и не позволяют ему превращать ацетальдегид в уксусную кислоту. В результате этого человек получает массу неприятных ощущений из-за отравления ацетальдегидом.

Примечания 

КФ 1.2.1
Алкоголизм